Jakob Kraus ist der Name folgender Personen:

* Jakob Kraus (Politiker) (1861–1951), niederländischer Politiker
 Jakob Kraus (Journalist) (1867–1930), österreichischer Journalist
 Jakob Kraus (Mechaniker), deutscher Automechaniker 
 Jakob Kraus (Widerstandskämpfer) (1904–1943), deutscher Widerstandskämpfer